Koning Erlangga van Kahoeripan (Bali, 991 – Java, 1049) was een hindoeïstisch Balinees vorst die in de elfde eeuw heel Oost-Java onder zijn bestuur wist te verenigen. Hij voerde de titel "Raja".
De veroveraar bracht het door oorlogen geteisterde gebied opnieuw tot bloei, maar ook zijn rijk bleef niet lang bestaan. Erlangga regeerde van 1019 tot 1042.

Zie ook
 De Lijst van Midden- en Oost-Javaanse heersers

Koning van Mataram
Persoon in de 11e eeuw